Jouannet ist der Familienname von:

 Chloé Jouannet (* 1997), französische Schauspielerin
 Thomas Jouannet (* 1970), Schweizer Schauspieler